Kozelka může být:

 Kozelka – chráněné území v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-sever u vsi Doubravice

příjmení
 Bedřich Kozelka (1902–1970) – český a československý poúnorový politik
Karel Koželka (1909–1992) – český architekt a designér
 Milan Kozelka (1948–2014) – český multimediální umělec, básník, prozaik a jeden ze spoluzakladatelů ODS
 Zikmund Kozelka (1857–1914) – starosta Chlumce nad Cidlinou